Strana zelených ist eine Partei:
in Tschechien, siehe Strana zelených (Tschechien)
in der Slowakei, siehe Strana zelených (Slowakei)